Sonder ist der Familienname folgender Personen:

 Ines Sonder (* 1964), deutsche Kunsthistorikerin
 Justin Sonder (1925–2020), deutscher Auschwitz-Überlebender
 Otto Wilhelm Sonder (1812–1881), deutscher Botaniker und Apotheker

Sonder bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Sonder (Ohmgebirge), ein Berg im Ohmgebirge, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Sonder (Dün), ein Berg im Dün, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Sonder (Els), ein Zufluss der Els, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 ein Naturschutzgebiet in Nordrhein-Westfalen, siehe Naturschutzgebiet Sonder
 ein Naturschutzgebiet im Unstrut-Hainich-Kreis, siehe Liste der Naturschutzgebiete im Unstrut-Hainich-Kreis

Weiteres:
 Sonder Kfz-1 (SK-1), ein leichtes Kampffahrzeug der DDR-Polizei
 Sonder, eine rätoromanische Variante von Alexander, siehe Alexander #Varianten
Siehe auch:
 Sondre